

Patronyme 

Asger Christensen (1958-), homme politique danois ;
Andreas Christensen (1996-), footballeur danois ;
 Benjamin Christensen (1879-1959), réalisateur danois ;
 Bent Christensen (1967-), footballeur danois ;
 Bent Christensen (1929-1992), réalisateur danois ;
 Carina Christensen (1972-), femme politique danoise ;
 Carl Christian Anton Christensen (1831-1912) , peintre danois naturalisé américain ;
 Carl Frederik Albert Christensen (1872-1942), botaniste danois ;
 Carlos Hugo Christensen (1914-1999), réalisateur, scénariste et producteur argentin ;
 Charlie Christensen (1958-), auteur de bande dessinée suédois ;  
 Christen Christensen  (1806-1845), sculpteur danois ;   
 Clayton M. Christensen (1952-2020), économiste et missionnaire mormon américain ;   
 Christian Christensen (1925-1988), homme politique danois ;
 Daniel Christensen (1988-), footballeur danois ;
 Emil Christensen (1984-), connu sous le surnom de HeatoN, joueur professionnel de Counter-Strike Suédois ;
 Eric J. Christensen (1977-), astronome américain ;
 Erik Christensen (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace en Amérique du Nord ;
 Erika Christensen (1982-), actrice américaine ;
 Frode Nør Christensen (1948-), homme politique danois ;
 Hayden Christensen (né en 1981), acteur canadien ;
 Harold Christensen (1904-1989), danseur, chorégraphe et maître de ballet américain ;
 Henry Christensen (1922-1972), homme politique danois ;
 Ingolf Elster Christensen (1872-1943), homme politique norvégien, chef de gouvernement de facto pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jacob Christensen (2001-), footballeur professionnel danois ;
 Jens-Carl Christensen  ou Kristensen (1933-), joueur de football danois ;
 Jeppe Bruus Christensen (1978-), homme politique danois ;
 Jon Christensen (1943-2020), batteur et percussionniste de jazz norvégien ;
 Joss Christensen (1991-), skieur acrobatique américain ;
 Julie Christensen (1956-), chanteuse de rock américaine ;
 Kristen Juul Christensen (1898-1977), homme politique danois ;
 Kate Christensen (1962-), écrivaine américaine ;
 Lars Christensen, (1884-1965), armateur  norvégien ;
 Lars Saabye Christensen (1953-), écrivain norvégien ;
 Lew Christensen (1909-1984), danseur, chorégraphe et maître de ballet américain ;
 
 Magnus Christensen (1997-), footballeur professionnel danois ;
 
 Oliver Christensen (1999-), footballeur professionnel danois ;
 Pernille Fischer Christensen (1969-), réalisatrice danoise ;
 Peter Christensen (1975-), homme politique danois ;
 Ryan Christensen (1996-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Shawn Christensen, réalisateur, scénariste, acteur et musicien américain ;
 Simone Christensen (1994-), coureuse cycliste danoise ;
 Tobias Christensen (2000-), footballeur professionnel norvégien ;
 Todd Christensen (1956-2013), joueur américain de football américain ;
 Willam Christensen (1902-2001), danseur, chorégraphe et maître de ballet américain.

Toponyme 

 le pic Lars Christensen, le point culminant de l'île Pierre I en Antarctique.
 la côte de Lars-Christensen, en Antarctique.

Autre 
 Christensen, un fabricant de yachts ;

Voir aussi 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien